La Supertaça Cândido de Oliveira 2017 è stata la 40ª edizione di tale competizione, la 17ª a finale unica. Si è disputata tra il Benfica, vincitore della Primeira Liga 2016-2017 e della Taça de Portugal 2016-2017, e il , finalista di coppa.

Tabellino

Formazioni 

Calcio nel 2017
 2017
Competizioni sportive ad Aveiro